Příjmení Carda nosí více osobností:

 Josef Carda (1956) – český divadelní, televizní a filmový herec
 Václav Carda z Petrovic († asi 1452) – český rytíř a pražský husitský hejtman

 ženská varianta s přechýlením

 Anna Cardová Lamblová (1836–1919) –  česká učitelka, aktivistka a spisovatelka

Česká příjmení